Альбицци:

 Альбицци — богатый тосканский род, который с 1328 по 1434 гг., управлял  Флоренций
 Альбицци, Антонио ди Орландо (XIII—1348) — флорентийский государственный деятель.
 Альбицци, Пьеро (XIV—1378) — флорентийский государственный деятель.
 Альбицци, Мазо (1347—1417) — флорентийский государственный деятель.
 Альбицци, Ринальдо (1370—1442) — флорентийский государственный деятель.